Пуната — топоним.

 Пуната (город) — город в Боливии.
 Пуната (муниципалитет) — муниципалитет в Боливии.
 Пуната (провинция) — провинция в Боливии.